

Cinema 
Humming – film del 2008 diretto da Park Dae-young

Musica 
Humming – album di Duncan Sheik del 1998